La Revista Roda de Ter és una publicació bimensual editada per l’Ajuntament de Roda de Ter i que des de fa més de 60 anys informa puntualment als veïns sobre les notícies i esdeveniments del municipi rodenc. Amb una mitjana de 40 pàgines i impresa en blanc i negre, té un tiratge de més de 500 exemplars i compta amb quasi 300 subscriptors. A més dels números ordinaris, la revista ofereix una publicació extraordinària el mes de setembre coincidint amb la Festa Major que triplica el paginat.

Orígens 
Els orígens de la revista Roda de Ter es remunten al final de la guerra civil i ja entrat el període de postguerra amb la publicació d’Amanecer l’any 1943. L’objectiu era tornar a l’activitat informativa local anterior al conflicte armat i ser una plataforma per a col·laboracions literàries. Amb el subtítol Portavoz Local del Frente de Juventudes y de la Vila, depenia directament de la “Jefatura Local de la F.E.T y de las Jons”, comptava amb un nombre de pàgines variable, de setze a vint, i van aparèixer vint-i-quatre números, sempre en dates significatives en la ideologia falangista. L’últim número està datat el dia 1 d’abril de 1949.

La tradició de publicar el programa de festa major va propiciar la impressió d’un extraordinari el setembre de 1944 (setè número de la revista Amanecer) amb el títol únic de Roda de Ter. Serà l’any següent, el setembre de 1945, quan es publicarà el primer número de la revista Roda de Ter, nom que substituirà el d’Amanecer de manera definitiva el 1949 i passarà a ser de caràcter mensual.

Inicis i primers col·laboradors 
La ideologia política inicial va anar donant pas a aspectes d’informació local i sobretot culturals tals com la literatura de creació, la informació dels llibres que es publiquen o la vida teatral del poble. Mentre van conviure les dues publicacions, els redactors i col·laboradors d’Amanecer i de Roda de Ter eren pràcticament els mateixos, destacant noms com Miquel Vilar i Blanc (amb el pseudònim de Don Manolito), Fernando Duero, Miquel Martí i Pol, Jaime Vilar, P.Fernández Villarroel, Josep Clarà i Roca, Adolfo Martínez i Rubio, Maria Vall-lamora, Salvador Muñoz i Albareda i Juan de España.

Inicialment la revista era de gran format, com un diari, fins al número 62 (novembre de 1952). Va passar un període a imprimir-se en format revista, més reduït, però a partir del 31 de juliol de 1955 fins al 29 de febrer de 1976 va tornar a la forma del principi. Amb la notícia de la presa de possessió del que fou alcalde de Roda, Lluís Aguilar, el Roda de Ter tornava al format DIN-A4, que s’ha mantingut fins a l’actualitat.

Directors 
En els més de 60 anys d’història, alguns dels directors del Roda de Ter, sempre recolzats per un ampli nombre de col·laboradors, són: Miquel Vilar i Blanch (de 1947 a 1963 i de 1976 a 1985), Jaume Salés i Santjaume (1964) o Josep Molet i Riera (de 1964 a 1975). A mitjans dels anys 80 va desaparèixer el càrrec de director i la revista es va regir per un Consell de Redacció que ha anat canviant al llarg dels anys fins al dia d’avui, la direcció de la qual la gestiona Montse Verdaguer i Mas.

Actualitat 
La revista es va professionalitzar a mitjans dels anys 90 i actualment hi treballen dues persones que compaginen les tasques de la publicació amb la resta de mitjans de comunicació del municipi: l'emissora municipal Ràdio Roda i la pàgina web. La resta de col·laboradors, una vintena, continuen fent les seves aportacions de manera desinteressada, alguns dels quals amb un llarg bagatge. A partir de l’any 2011 la periodicitat de la revista canvia degut a problemes econòmics, fet que provoca el pas de mensual a bimensual.

Temàtica 
El Roda de Ter busca ser una crònica noticiosa de l’actualitat rodenca i dels seus vilatans. Així, mitjançant els col·laboradors habituals, cobreix els actes i fets més destacats ja siguin notícies polítiques, culturals o esportives, sempre perseguint l’interès dels lectors. Ara mateix compta amb seccions tals com: Demografia, Agenda Cultural, El tema del mes, Actualitat, Memòria històrica, Museu de l’Esquerda, Salut, Comprem a Roda, Opinió, Esports i Saps què vull dir?.

Bibliografia 

 Pàgina web de la Revista Roda de Ter 
 Berenguer i Queraltó, Jordi. Els inicis poètics de Miquel Martí i Pol (1944-1951). Biblioteca Serra d’Or. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Octubre de 2002.
 Revista Roda de Ter. Número 700, Abril de 2009

Roda de Ter
Premsa local de Catalunya